Оглушение:

 Оглуше́ние — одно из нарушений сознания.
 Оглушение — в языкознании: переход звонкого согласного в соответствующий глухой.